Große Aue ist ein Gewässername in Niedersachsen:
 Große Aue (Böhme), linker Zufluss der Böhme nach Tetendorf, Stadt Soltau, Landkreis Heidekreis
 Große Aue (Weser), linker Zufluss der Weser bei Binnen, Landkreis Nienburg/Weser

Siehe auch:
 Aue